Auguste Piccard – szwajcarski fizyk, wynalazca batyskafu
 Auguste Piccard (PX-8) – podwodny statek pasażerski
 Jacques Piccard – oceanograf i inżynier, syn Auguste’a
 Bertrand Piccard – psychiatra i podróżnik, syn Jacques’a
 Franck Piccard – francuski narciarz alpejski
 Leïla Piccard – narciarka alpejska, siostra Francka
 Ted Piccard – narciarz dowolny, brat Francka i Leïli

Zobacz też 
 Picard